Мо́ре Позна́нное () — море на видимой стороне Луны. Часть Океана Бурь; лежит в его гипотетическом бассейне.

Как и многие другие участки Океана Бурь, это море покрыто лавой, излившейся в позднеимбрийской эпохе.

С северо-запада море ограничивают Рифейские горы, которые являются остатками крупных кратеров.

Море Познанное названо так, потому что именно здесь приземлился Рейнджер-7. Немного севернее моря приземлились Сервейер-3, Аполлон-12. Также недалеко отсюда, в формации Фра Мауро, осуществил посадку Аполлон-14.

Примечания

Ссылки 
 Mare Cognitum  на сайте International Astronomical Union.